Příjmení Sonntag (německy neděle) nosí více osob:

 Andreas Sonntag (1953–2008), německý politik CDU
 Andreas II. Sonntag (???–1587), německý duchodní, opat v Ochsenhausenu
 August Sonntag (1832–1860), německo-americký astronom a polárník
 Beatrice Sonntag (* 1979), německá spisovatelka
 Bernd Sonntag (* 1963), německý stolní tenista
 Brian Sonntag (* 1951), americký státní auditor
 Brunhilde Sonntag (1936–2002), německá hudebnice
 Carl Sonntag mladší (1883–1930), německý knihvazač
 Carl Gottlob Sonntag (1765–1827), německo-baltský duchovní a historik
 Claus Hinrich Sonntag (1745–1818), německý obchodník a politik
 Clemens von Sonntag (1936–2013), německý chemik
 Cornelie Sonntag-Wolgast (* 1942), německá politička SPD
 Emmy Sonntag-Uhl (1860–1913), německá mezzosopranistka
 Erich Sonntag (1881–1952), německý chirurg
 Ernst Sonntag (1873–1955), německý právník
 Ernst Sonntag (kanoista), západoněmecký kanoista
 Frank Sonntag, německý kardiolog
 Franz Sonntag (1922–1996), německý právník
 Franz Peter Sonntag (1920–1987), německý římskokatolický duchovní a profesor církevních dějin
 Fredrik Sonntag (* 1987), švédský lední hokejista
 Gottfried Sonntag (1846–1921), německý skladatel
 Heinz Rudolf Sonntag (1940–2015), německý sociolog
 Henrietta Sonntagová – česká zpěvačka
 Ignaz Sonntag – hornorakouský politik, v 70. letech 19. století poslanec Říšské rady
 Jan-Peter E.R. Sonntag (* 1965), německý umělec
 Johann Tobias Sonntag (1716–1774), německý malíř
 Johannes Sonntag (1863–1945), německý lékárník a homeopat
 Jürgen Sonntag, německý aktivista, organizátor útěků z NDR
 Karl Sonntag (1915–1982), německý politik SPD
 Kuneš Sonntag (1878–1931) – československý národohospodář a agrární politik, meziválečný ministr
 Kurt Sonntag (1877–1938), německý právník a politik
 Leopold Sonntag (1807–1887) – hornorakouský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Leopold Sonntag (právník) (1830–1896), německý právník a úředník
 Maynard Sonntag, kanadský politik z provincie Saskatchewan
 Michael Sonntag (* 1978), německý spisovatel
 Olga Sonntag (1923–2010), německá historička umění
 Patrick Sonntag (* 1989), německý fotbalista
 Paul Sonntag (1890–1945), německý tiskař, oběť nacistů
 Peter Sonntag (* 1954), německý hudebník
 Rainer Sonntag (1955–1991), německý neonacista
 Rainer Sonntag (inženýr) (* 1960), německý inženýr
 Ralph Sonntag (* 1968), německý ekonom
 Richard Sonntag (* 1957), německý novinář
 Roselore Sonntag (* 1934), německá gymnastka
 Ruth Sonntag Nussenzweig (* 1928), brazilská parazitoložka
 Thomas Sonntag (* 1996), německý fotbalista
 Ulrike Sonntag (* 1958), německá sopranistka
 Vladimír Sonntag – český fotbalista z SK Olomouc ASO
 Waldemar Sonntag (1844–1912), německý evangelický teolog
 Walter Sonntag (1907–1948), německý lékař
 Werner Sonntag (* 1926), německý novinář
 Werner Sonntag (politik) (* 1930), německý politik SPD
 William Louis Sonntag (1822–1900), americký malíř
 Zacharias Sonntag (1683–1738), německý malíř

 další užití
 Bild am Sonntag – německý bulvární list

Podobná příjmení 
 Sontag

Externí odkazy